Артюр Бока (;  2 квітня 1983 року, Абіджан, Кот-д'Івуар) — івуарійський футболіст.
 Бока-де-Уергано (ісп. Boca de Huérgano) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Глобули Бока — це темні хмари щільного космічного пилу та газу, в яких деколи відбувається формування зірок.
 Бока Хуніорс (), або просто «Бока» — аргентинський спортивний клуб, що базується в Ла Боці, одному з районів Буенос-Айреса.
 Кастельнуово-Бока-д'Ада, Кастельнуово-Бокка-д'Адда (італ. Castelnuovo Bocca d'Adda) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лоді.
 Ла Бока ( — Гирло) — район міста Буенос-Айрес, столиці Аргентини. Розташований на південно-східній околиці міста.
 Бока Которська (; ; ) найбільша бухта на Адріатичному морі, оточена територією Чорногорії, а також Хорватії.
 Бока-Ратон (; перекладається з ) — місто на південному сході штату Флорида, на узбережжі затоки Біскан Атлантичного океану.
 Чока-Бока (рум. Cioca-Boca) — село у повіті Ясси в Румунії.

Також назву Бока має кілька населених пунктів:
 Бока — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара.
 Бока — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія
 Бока — село у повіті Горж в Румунії.

Див. також 
 Бока-Чика
 Боца
 Бока-Ратон (значення)